«Where You Lead» () — песня, написанная Кэрол Кинг и Тони Стерной в 1970 году. Впервые песня была издана на альбоме Кинг Tapestry в 1971 году.

Версия Барбры Стрейзанд 

В том же 1971 году выходит студийный альбом Барбры Стрейзанд Barbra Joan Streisand, в котором записала кавер на эту песню. Она была выпущена в качестве лид-сингла в июне 1971 году Columbia Records. Продюсером записи стал Ричард Перри. Песня достигла 40 места в чарте Billboard Hot 100 и третьего в чарте Adult Contemporary.

В 1972 году песня была представлена на концертном альбоме Live Concert at the Forum, но в качестве мэдли с песней «Sweet Inspiration». Песня была выпущена как сингл в мае 1972 года, снова добравшись только до топ-40 «горячей сотни».

Чарты

Примечания

Ссылки 



Песни 1970 года
Синглы 1971 года
Песни Кэрол Кинг
Песни Барбры Стрейзанд
Песни, написанные Кэрол Кинг
Песни, спродюсированные Ричардом Перри